Grünewalde bezeichnet:

 Grünewalde (Schönebeck), Ortsteil der Stadt Schönebeck (Elbe) im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt 
 Grünewalde (Lauchhammer), Ortsteil der Stadt Lauchhammer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Siehe auch:
 Grünewald (Begriffsklärung)
 Grünwalde
 Grünwald (Begriffsklärung)
 Grünerwald
 Grünenwald